Käringholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käringholmen (vid Ytterölmos, Kimitoön), Åboland, 
 Käringholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Käringholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Käringholmen, Raseborg, Nyland, 
 Käringholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Käringholmen (vid Nordsjö, Sibbo), Nyland, 
 Käringholmen (vid Kalkstrand, Sibbo), Nyland,

Se även
Käringholm
Stora Käringholmen
Lilla Käringholmen
Käringen
Käringarna
Kärrholmen

Robotskapade Finlandförgreningar